2. Mistrzostwa Afryki Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla zawodników do lat 18, które odbyły się w Réduit (Mauritius) między 23 i 26 kwietnia 2015.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce 2015

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
2015
Lekkoatletyka na Mauritiusie
2015 w Afryce
Mauritius w XXI wieku